Parthènope () fu una sub-colonia greca edificata tra il Vesuvio ed i Campi Flegrei nell'VIII secolo a.C. dai Cumani. Venne rifondata dagli stessi come Neapolis nell'ultimo trentennio del VI secolo a.C.

Origini del nome
Partenope, che significa «quella che sembra una vergine», era una delle sirene ammaliatrici che, secondo una versione di una leggenda, si suicidò lanciandosi in mare con le sorelle (Ligea e Leucosia) per l’insensibilità di Ulisse al loro canto; il suo corpo fu trasportato dalle onde alla foce di uno degli affluenti del fiume Sebeto, dove fu chiamata Parthenope la città detta poi Neapolis (Napoli).

Storia

Le origini

Le prime tracce archeologiche dell'area risalgono al Neolitico Medio, tipo Serra d'Alto, e sono state ritrovate innanzi alla basilica di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone (ossia tra l'acropoli e la necropoli di Parthenope, alle spalle della collina di Pizzofalcone). Nello stesso punto sono stati ritrovati, inoltre, un importante strato archeologico risalente all'Eneolitico Antico e uno all'antica/media Età del bronzo. L'Eneolitico Medio, tipo Gaudo, è noto più all'interno di Parthenope dai vecchi ritrovamenti di Materdei, mentre il Bronzo Antico o meglio Medio iniziale è presente appena fuori dal territorio in oggetto, a piazzale Tecchio (e anche in altri siti minori).

Infine, a valle della collina di Pizzofalcone, nell'area costiera del porto di Napoli, soprattutto abbondanti rinvenimenti ceramici databili tra il Bronzo Finale ed il Ferro documentano l'esistenza di un sito forse a carattere produttivo deputato allo svolgimento di attività costiere, che, come anche nel caso dell'insediamento protoappenninico di Fuorigrotta, ebbe certamente contatti col mondo miceneo. Per le popolazioni dell'Età del bronzo e poi del Ferro presenti in quest'area del golfo di Napoli, le fonti greche usano i nomi di Ausoni e Opici.

Fondazione 
L'insediamento di Parthenope ebbe la sua fondazione ad opera dei Cumani.

Le ricerche archeologiche fanno risalire la nascita della colonia alla fine dell'VIII secolo a.C. (anche se la più antica documentazione è datata nel II-III quarto dell'VIII secolo, ossia tra il 750 e il 720 a.C., non lontana dalle fasi più antiche di Pithecusa e dell'abitato di Cuma rilevate dai recenti scavi dell'Università "L'Orientale" e "Federico II").

L'insediamento, sorto in posizione particolarmente favorevole su di uno sperone roccioso circondato su tre lati dal mare, nacque come scalo marittimo (epineion) subalterno al centro principale, che il metodo storico-critico convenzionalmente gli attribuisce in relazione alla colonia euboica.

Le indagini hanno permesso di individuare il porto, utilizzato poi anche per Neapolis, nell'attuale piazza del Municipio: all'epoca un bacino chiuso e riparato che a sua volta faceva parte di un'ampia insenatura localizzata fra castel Nuovo e la chiesa di Santa Maria di Portosalvo.

Poiché per l'ubertà e l'amenità dei luoghi la colonia cominciò ad essere maggiormente frequentata (o meglio a riscontrare una progressiva crescita, visto che le evidenze materiali di piazza Santa Maria degli Angeli e quelle del bacino portuale di piazza del Municipio mostrano appunto un crescente incremento nel corso del VII secolo a.C., ma soprattutto dalla fine del secolo e nel VI secolo a.C.), i Cumani, preoccupati che la propria città venisse depauperata, decisero di «distruggerla».

La rifondazione come Neapolis 

Neapolis (in greco antico Νεάπολις) venne fondata, senza tema di errare, dai Cumani. Tale responsabilità di fondazione è asserita unanimemente da Strabone, Velleio Patercolo, Scimno di Chio, Lutazio e Tito Livio. Autori che 
da un lato rientrano in un'ottica cumana, dipendendo da fonti cumane, Patercolo, Strabone e Pseudo-Scymno, e dall'altro rientrano in un'ottica neapolitana, dipendendo da fonti neapolitane, Livio e Lutazio.

La fondazione della città si fissa in quel clima di stasis vigente a Cuma per tutta la parabola di Aristodemo. Il momento decisivo corrisponde all'instaurazione della Tirannide di Aristodemo, dopo la battaglia di Aricia del 507 a.C.. La tradizione ricorda dell'espulsione forzata degli oligarchi che trovarono rifugio a Capua. È probabile che in questa circostanza essi abbiano deciso di dare spazio alla Nea Polis (Nuova Città). Ad ogni modo è certo che la fondazione della città sia avvenuta per mano di oligarchi mossi dalla volontà di dar vita ad una «seconda Cuma», del tutto somigliante alla città dalla quale provenivano; lo confermano a sufficienza ad esempio il prosieguo di culti come quello di Demetra e la fedele ripresa dell'organizzazione in fratrie. Tale inquadramento cronologico è confermato da rinvenimenti ceramici in un tratto delle mura e in vari punti della città, nonché dal reticolo viario della polis che rimanda a modelli tardo-arcaici.

Neapolis sorse su un pianoro, in declivio da nord a sud (delimitato da via Foria a nord, da corso Umberto I a sud, da via Santa Maria di Costantinopoli a ovest e da via Carbonara a est) e digradante verso il mare dall'altura della collina di Caponapoli nel settore nord-occidentale. Scandito al suo interno da una serie di rilievi e cinto da fossati naturali, solcati da torrenti che scendevano dalle colline retrostanti, il pianoro era circondato da possenti mura che ne assecondavano la morfologia.

La città venne edificata secondo i criteri greco classici: acropoli (area di Sant'Aniello a Caponapoli), agorà (area di piazza San Gaetano) e necropoli (ne rimangono vari esempi, il più famoso dei quali è la necropoli di Castel Capuano). 

Il sistema stradale era composto da tre strade principali () e da circa venti strade secondarie (), che dividevano lo spazio in strigae molto allungate. Tale strutturazione precede la teorizzazione attuata da Ippodamo di Mileto, attivo nel V secolo a.C..

La nuova città, come si è visto, non nacque inglobando e di conseguenza sviluppando la città vecchia come avvenne ad esempio nel caso di Costantinopoli, bensì sorse giustapposta a quest'ultima per motivi commerciali: Neapolis nacque infatti tutta proiettata verso la valle del Sarno. Il pianoro a nord-est della collina di Pizzofalcone, inoltre, doveva rappresentare per caratteristiche naturali e dimensione, una rilevante riserva di sviluppo. Tale territorio in realtà, come dimostrano le indagini archeologiche, era diffusamente occupato già dalla seconda metà del VI secolo a.C.. Parthenope, in piena espansione, aveva esteso il suo controllo al vicino pianoro. Parthenope sopravvisse dopo la fondazione della "Città Nuova" come un secondo polo periferico della polis (la Palepolis).

Parthenope nelle fonti antiche 
Di Parthenope non fanno espresso accenno le fonti che fanno riferimento ad un punto di vista cumano. Per quanto riguarda la prospettiva neapolitana, ne parlano sia Lutazio, sia Tito Livio. Quest'ultimo in particolare si riferisce ad essa chiamandola Palepolis (città vecchia).

Lutazio 
Lutazio ne parla quando narra della storia e delle vicende di Neapolis. Egli riportò che alcuni Cumani oppositori, allontanatisi dalla loro patria, fondarono una città chiamata Parthenope, dal nome della sirena che era lì sepolta. Tuttavia, una volta che l'insediamento vide una maggiore frequentazione a causa della sua felice posizione, Cuma, timorosa di cadere in rovina, decise di distruggerlo. Per questo atto i Cumani subirono una punizione divina e per ordine di un oracolo furono costretti a reistituire la città e ad assumersi il compito di encomiare i Sacra per la sirena Parthenope. Per questo rinnovamento posero alla città il nome di Neapolis (nuova città).

Gli studi di questa sorgente storica inducono a captare una comprovata tradizione neapolitana che mostra una marcata analogia fra il culto della sirena e l'esistenza del sito. Oltremodo in tutto il resoconto si evince una marcata polemica anticumana: il ripercorrere di tutte quelle vicende passate induce ad affermare che le disposizioni di tali fonti siano da constatare nelle trascorse relazioni tra Cuma e Neapolis, non nel II secolo a.C. Come si vedrà dall'opposta tradizione cumana, tali critiche nacquero quando le due città si ritrovarono scisse in particolar modo su quel diverso interfacciarsi nei confronti dei Sanniti e dei Campani (periodo che riguarda la fine del V secolo a.C.). A questo lasso di tempo risale quindi quel particolare modo di ripercorrere il passato di Neapolis.

Tito Livio 
Livio ne riferisce quando parla dell'assedio posto a Neapolis, nell'ambito delle guerre sannitiche. All'inizio di tale racconto viene delineata una breve descrizione sulla nascita di Neapolis: c'erano due urbes, Palepolis la città vecchia e Neapolis quella nuova, poste una accanto all'altra, abitate dal medesimo popolo e costituenti un'unica civitas.

Gli avvenimenti che conducono alla dedizione romana e all'allontanamento dei Sanniti ingannati, si riferiscono soltanto ad una di queste e si tratta di quella lì dove agiscono i principes civitatis (Charilaus e Nymphius), dove si sono installati i Sanniti e i Nolani, dove vengono lasciati entrare i Romani; ci si riferisce dunque alla Neapolis, con la quale sarà tuttavia stabilito il foedus Neapolitanum.

A Palepolis invece avevano sede gli organi di rappresentanza. Quindi è quest'ultima a ricevere i Feziali, la dichiarazione di guerra da parte di Roma e i presidi sanniti e nolani, i principes di Neapolis stipulano trattative a nome dei Palepolitani, nei confronti di questi ultimi e dei Sanniti si acclama la vittoria. Palepolis quindi assume accezione sia di città vecchia topograficamente distaccata da quella nuova, sia di abitato che designa la civitas nella sua interezza. In riferimento a ciò il vocabolo Palaepolitani lo si riscontra anche nei fasti trionfali.

A quest'ultimo proposito è doveroso pertanto rimarcare certi aspetti. La collettività neapolitana, come si intuisce in Livio, nasce in coabitazione con vecchi residenti: un insediamento antico quindi ed uno più recente che si è aggiunto in un secondo momento. Non si riscontrano di conseguenza cancellazioni fisiche o aggregazioni topografiche ma epoikia come accostamento. Ciò è sottinteso anche nella fonte straboniana.

Tuttavia Livio e i Fasti non fanno mai accenno al vecchio nome della Palepolis (Parthenope). Ciò è da riscontrare nel modo in cui tale vicenda venne giostrata e riferita dai Romani.

In tale episodio storico si riscontra una certa magnanimità nei confronti di Neapolis (lo dimostrano l'atteggiamento di Quinto Publilio Filone e il foedus Neapolitanum). Nel racconto dionigiano i Sanniti occupano Neapolis con astuzia ed angherie. Un fattore che è presente anche nella fonte liviana: la presenza dei presidi sanniti e nolani era stata alquanto pesante, la preferenza verso la controparte romana è mostrata da Charilaus come fatto positivo sia per i Palepolitani che per il popolo romano, la rottura dell'amicizia con Roma era stato per quest'ultimo un comportamento azzardato, il generale Filone è descritto come disponibile a riconoscere tali interpretazioni delle vicende, l'assunto di una capitolazione della città per causa sannita è pressoché rifiutato, la natura del foedus è presentata come un riconoscimento per la buona condotta tenuta dai Neapolitani.

È in tale ambito quindi che deve essere ricercato il ricorso ai Palepolitani ed il silenzio sul vecchio nome della Palepolis: menzionare quest'ultima piuttosto che Neapolis, affermando che questo era l'allora centro precursore del comando, voleva dire considerare la maggior importanza del vecchio centro, al fine indi di far cadere su quest'ultimo e non su Neapolis, tutto il marcio del caso. Nell'ambito dello stesso criterio, omettere Parthenope voleva dire non rammentare che la sede del culto di tutta la civitas faceva testa alla Palepolis e conseguentemente incrinare completamente l'intervento filoneapolitano che si intendeva avvalorare.

Strabone 
Strabone ne dà soltanto un'idea bensì anonimamente, nel passo in cui parla di Neapolis. Quest'ultima venne fondata per mano cumana e ribadì il proprio nome con la venuta degli epoikoi Ateniesi e Pithecusani. In tale luogo si trovava la tomba della sirena Parthenope e per via di un oracolo si commemorava per lei un agone ginnico. Dopo tale periodo la cittadinanza di Neapolis, scissa in due schieramenti, aprì le porte ad una parte dei nemici Campani e fu obbligata a trattarli come i loro più diretti congiunti, mentre i cumani, veri parenti dei neapolitani, furono del tutto ripudiati.

La prospettiva è senza dubbio solo quella della città Calcidese. Cuma, fondatrice dell'insediamento, sì sentì profondamente tradita da Neapolis che, al fine di salvaguardare la propria incolumità e sovranità, decise di aprire le porte ai terribili antagonisti dei Cumani. Questi ultimi infatti, come rammenta sempre Strabone, conquistarono Cuma con angherie e terribili devastazioni. È alquanto evidente il nesso polemico all'alleanza con la popolazione osca (verificatasi nello stesso periodo del crollo di Cuma) e che ad esprimesi sono i Cumani ancora arrabbiati per quello che gli è successo. A tal punto si comprendono dunque vari fatti: la motivazione di una determinata modalità percorsa nel descrivere le vicende passate del sito, il grado temporale della fonte immesso nel geografo in oggetto, le generalità di quest'ultima.

Si evince un vero e proprio occultamento delle vicende passate del sito: queste ci sono state se Neapolis, di fondazione cumana, si chiamò proprio «città nuova» ma dei suoi trascorsi e di come venisse chiamata antecedentemente, non si parla che in maniera quasi impercettibile. Se si tiene in considerazione il blocco distruttivo presente nell'opposta attestazione di Lutazio, il tutto diventa esplicito. E che il nocciolo della questione sia questo viene confermato dal resto del racconto: il nome del sito fu dovuto all'arrivo di nuovi coloni, non ad una rifondazione come atto riparativo ad una punizione divina (la pestilenza), il responso sacro affiancò la seguente ricostituzione e si riferì esclusivamente all'agone ginnico in onore della sirena, non certo alla fondazione in sé per la quale si riporta solamente che si verificò per mano cumana. L'inciso di Strabone nel suo intrigo lo si decifra dunque raffrontandolo con quello lutaziano, giacché in una prospettiva neapolitana ne rivolta l'organizzazione mostrando il sito nato come Parthenope e non Neapolis, scaturito non da una iniziativa di Cuma, ma a causa di un gruppo di Cumani oppositori e presentando la città madre non sotto una luce benevola, ma sotto una luce alquanto infida e rancorosa. Se il nome di Parthenope non compare in questa sede è solo a causa delle tendenze centrifughe della fonte, a cui Strabone è rimasto semplicemente congruente.

Parthenope e i Rodii 
Oltre al riquadro precedente, che riguarda fonti di ottica neapolitana o cumana, esiste un'attestazione straboniana che riconduce piuttosto a fonti rodie. Il geografo, nel rievocare la grandezza di Rodi, parla delle fondazioni di Parthenope, Elpie e Rhodos.

L'informazione a proposito di Parthenope è come al solito soltanto ribadita da Stefano Bizantino alla sezione Parthenope, mentre, come è stato riportato precedentemente, la città ritorna come fondazione cumana nelle fonti di ottica neapolitana accolte da Lutazio. L'informazione su Rhodos, invece, si ripresenta nello scritto Pseudo Scymno. Infine, per quanto concerne Elpie, oltre alla notizia ripetuta anche qui da Stefano Bizantino, si ricorda che Vitruvio fece presente che l'oppidum Salapia vetus venne fondato da Diomede di ritorno da Troia o, come stilarono alcuni, grazie ad un Elpias rodiese.

Da ciò si evince che le tre fondazioni rodie appaiono tali solamente per la tradizione in oggetto. Esse risalgono a prima dell'istituzione delle Olimpiadi (776 a.C.), il che significa almeno al IX secolo a.C.: epoca di fondazioni mitiche piuttosto che concrete. In maniera significativa, tutti e tre gli insediamenti fanno riferimento ad una eponimia o ad un eponimo (Parthenope sta al nome di una sirena, Elpie a quello del suo fondatore Elpias e Rhodos si riferisce alla ninfa eponima di Rodi, sua metropolis). Neanche in una delle località in oggetto le rivendicazioni rodie trovano attestazioni archeologiche. Per questo motivo vengono ritenute delle ideazioni di una tradizione improntata verso una maiorem gloriam di quelle terre.

Attestazioni archeologiche
I ritrovamenti archeologici di Parthenope consistono in una necropoli del VII secolo a.C., riscoperta in via Giovanni Nicotera nel 1949, ed in due gruppi di materiali di abitato. Il primo gruppo fu rinvenuto, ad inizio Novecento, in vico Pallonetto a Santa Lucia (dal passaggio tra VIII e VII secolo a.C. ad almeno lo scorcio del IV secolo a.C.), mentre il secondo gruppo fu rinvenuto in piazza Santa Maria degli Angeli nel 2011 (prevalentemente fine VIII - V secolo a.C.). Da quest'ultimo scavo provengono anche reperti di ceramica geometrica, probabilmente di fabbrica pitecusana, datati tra il 750 e il 720 a.C.. A ciò si aggiunge il dato (uno skyphos del tardo geometrico I di importazione euboica) che proviene dalla zona portuale ai piedi del Maschio Angioino. Tali ritrovamenti, seppur frammentari, fanno pensare ad una stabilizzazione di un avamposto a Parthenope molto a ridosso della fondazione di Cuma stessa, forse già nel tardo geometrico I.

Miti e leggende su Parthenope 

Nell'Alessandra di Licofrone, Parthenope e le sue sorelle (Leucosia e Ligea) morirono per l'insensibilità di Ulisse alla magia del loro canto essendosi esse gettate nel mare che ne trasportò, in vari luoghi, i corpi. Parthenope giunse sul luogo dove sarebbe sorta Neapolis.

Apollonio Rodio riferisce che Orfeo, traversando il Mediterraneo, trasse la lira e cantò meglio di loro per impedire ai propri commilitoni di cadere vittime dell'inganno delle sirene che si mutarono in rocce; solo uno dei marinai cercò di seguirle, scampando la morte grazie all'intervento fortuito di Afrodite. L'argonauta, al fine di ringraziare adeguatamente l'eroico atto, decise di fondare un piccolo villaggio laddove fosse sbarcato, chiamandolo col proprio nome «Falero». Secondo un'altra versione l'uomo, mentre era in viaggio verso Cuma con la sua famiglia, perse la figlia Parthenope in mare, laonde conservarne imperituro ricordo, conferì alla zona il nome proprio della fanciulla.

Altre tradizioni ricollegano Parthenope al rituale di passaggio tra la vita e la morte. Ovidio racconta che le sirene non furono solo dei mostri ma che in principio erano delle ancelle di Persefone, dea degli inferi e che, in seguito al suo rapimento da parte di Plutone, ottennero il permesso di cercarla nelle profondità della terra, cioè nella «ctonia» e che da qui furono ricacciate in mare con l'ordine di ricevere i naviganti sfortunati, di incantarli con melodie incantevoli e di introdurli presso di lei. La tomba della sirena era situata tra le altre ipotesi nei pressi della foce di uno dei rami fluviali del Sebeto, l'antico corso d'acqua che bagnava Neapolis.

Note

Annotazioni

Fonti

Bibliografia 
 M. Lombardo e F. Frisone, Colonie di colonie. Le fondazioni sub-coloniali greche tra colonizzazione e colonialismo. Atti del Convegno Internazionale di studi, Lecce, 22-24 giugno 2006, Galatina 2010
 Atti del I Convegno Internazionale di Studi, Dialoghi sull'archeologia della Magna Grecia e del Mediterraneo (Paestum, 7-9 settembre 2016)
 Daniela Giampaola, Emanuele Greco, Napoli prima di Napoli. Mito e fondazioni della città di Partenope, Roma, Salerno Editore, 2022
 A cura di Harris William V. e Lo Cascio Elio, Noctes Campanae. Studi di storia antica e archeologia dell'Italia preromana e romana in memoria di M.W. Frederiksen, Luciano Editore, Napoli 2005
 Aa. Vv., Neapolis,  Atti del venticinquesimo convegno di studi sulla Magna Grecia, Istituto per la storia e l'archeologia della Magna Grecia-Taranto, 3-7 ottobre 1985

Voci correlate 
 Napoli
 Storia di Napoli
 Lampadedromie napoletane
 Storia dell'urbanistica e dell'architettura di Napoli
 Magna Grecia
 Monte Echia
 Pizzofalcone

Storia di Napoli
Colonie greche
Città della Magna Grecia
Colonie di Cuma